Лагань — проектируемый порт в акватории Каспийского моря на предполагаемом маршруте «Нового шёлкового пути» из Китая в Европу.  

Расчетная стоимость проекта «Порт Лагань», включая все объекты федеральной собственности, составляет порядка 100 млрд рублей. Строительство планируется осуществлять за счет привлечения внебюджетных средств. 

Решение о реализации проекта было принято в 2015 году, а в 2017 году было учреждено акционерное общество «Порт Лагань». Намечаемый к строительству морской порт предполагается разместить в 2 км к юго-востоку от города Лагань, основанного как поселок рыбаков на небольшом острове, который потом превратился в полуостров, поэтому долгое время Лагань считался морским портом на побережье Каспийского моря. Мощность строящегося порта по перевалке грузов 12,5 млн. тонн, основные грузы для порта зерно и контейнеры.

Библиография 
 Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 № 992-р «Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы»
 Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2020 № 1980-р «О внесении изменений в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта»

Примечания 

Строящиеся здания и сооружения в России
Порты Каспийского моря
Транспорт Калмыкии
Здания и сооружения Калмыкии
порт